Сен-Женье́с ():

 Сен-Женьес — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Сен-Женьес, Грегори (род. 1977) — французский скелетонист, выступавший за сборную Франции.

См. также 
 Сен-Женьес-Бельвю
 Сен-Женьес-д’Ольт
 Сен-Женьес-д’Ольт (кантон)